Hochwiesenbach ist ein Gewässername:

 Hochwiesenbach (Feilbach), rechter Zufluss des Feilbachs (zur Blies) bei der Hochwiesmühle von Bexbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Hochwiesenbach (Große Laber), rechter Zufluss der Großen Laber bei Inkofen, Markt Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hochwiesenbach, Oberlaufname des Weyersdorfer Bachs (linker Oberlauf des Kremnitzbachs, zur Pielach) bei Weyersdorf, Markt Karlstetten, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hochwiesengraben, Unterlaufname des Arbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Hirschau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Wiesenbach